Il Mistrovství Českého svazu fotbalového 1922, nona edizione del torneo, vide il successo dell'AC Sparta. Le vincenti degli otto gironi si affrontavano in un torneo ad eliminazione diretta per decretare il vincitore.

Středočeská župa

Západočeská župa

Východočeská župa

Hanácká župa

Západomoravská župa

Středoslovenská župa

Východoslovenská župa

Západoslovenská župa

Tabellone

Turno preliminare

Play-off 
Olomouc ASO e Židenice non giocarono gli incontri; lo Sparta Praga passò direttamente in finale.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1919
Campionato cecoslovacco di calcio

cs:Mistrovství Českého svazu fotbalového 1919